Стена мира () — монумент в столице Казахстана Астане. Декоративное сооружение представляет собой стену, переходящую в форму лепестка с LED экраном.

История 
Монумент «Стена мира» — это подарок от Актюбинской области на 20-летие столицы Казахстана.

Датой открытия монумента 29 августа 2018 года было выбрано в связи с тем, что именно 29 августа 1991 года указом первого президента был официально закрыт Семипалатинский испытательный полигон.

Монумент находится на площади Независимости, между Казахским национальным университетом искусств и дворцом Независимости.

Конструкция 
Основа монумента выполнена из высокопрочной стали. На стене имеются надписи со словом «Мир» на 51 языке.

Общая длина монумента — 111 метров, максимальная ширина — 18,4 метра, высота — 17,5 метра.

В конрукцию встроен LED экран площадью 616 квадратных метров, состоящий из 2,5 млн светодиодов.

Примечания

Ссылки 
 Символ мира в сердце Евразии

Архитектура Казахстана
Культура Казахстана
Здания и сооружения Астаны
Здания и сооружения, построенные в 2018 году
Появились в 2018 году в Казахстане
Скульптуры 2018 года
Скульптуры по алфавиту